Стив Смит () Стив Смит — персонаж мультсериала «Американский папаша!»
 Смит, Стив (род. 1969) — американский баскетболист.
 Смит, Стив (род. 1954) — американский рок и фьюжн барабанщик, участник группы Journey.
 Смит, Стив (род. 1963) — канадский хоккеист.
 Смит, Стивен (род. 1985) — британский боксёр-профессионал.
 Смит, Стивен (род. 1952) — британский историк.
 Смит, Стивен (1874—1935) — английский футболист.
 Смит, Стивен (род. 1946) — английский футболист.
 Смит, Стивен (род. 1985) — шотландский футболист.
 Смит, Стивен Ли (род. 1958) — американский астронавт.
 Смит, Стив — британский прыгун в высоту, призёр Олимпийских игр 1996 года.
 Смит, Стив (1951—2020) — американский прыгун в высоту с шестом.
 Смит, Стив — американский рок-гитарист.
 Смит, Стивен (род. 1962) — британский конник, призёр Олимпийских игр 1984 года.